Das BNP Paribas Open 2009 ist ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Indian Wells. Es war als Turnier der Premier Mandatory-Kategorie Teil der WTA Tour 2009. Das Turnier fand vom 11. bis 22. März 2009 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Wera Swonarjowa und Ana Ivanović, das Swonarjowa in zwei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Wiktoryja Asaranka und Wera Swonarjowa in drei Sätzen gegen Gisela Dulko und Shahar Peer.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in Indian Wells